

Astronomia 
 Agrippina – asteroide
 Agrippina – cratere su Venere

Persone 
 Vipsania Agrippina (36 a.C.-20 d.C.) – prima moglie dell'imperatore Tiberio
 Agrippina maggiore (14 a.C.-33 d.C.) – madre di Caligola e di Agrippina minore
 Agrippina minore (15 d.C.-59 d.C.) – madre di Nerone e figlia di Agrippina maggiore
 Sant'Agrippina – vergine e martire romana, patrona di Mineo

Cinema 
 Agrippina – film diretto da Enrico Guazzoni (1910)

Fumetti 
 Agrippina – fumetto di Claire Bretécher

Opere 
 Agrippina – opera di Georg Friedrich Händel

Onomastica 
 Agrippina – nome femminile italiano

Altro
Agrippina –  divano dotato di un unico appoggio rialzato per la testa.

Altri progetti